Ла Сиудадела има више значења:

 Ла Сиудадела (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сиудадела (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сиудадела (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сиудадела (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику